Topônimos
Petra — sítio arqueológico na Jordânia
Petra (Lázica) — antiga cidade bizantina na costa oriental do mar Negro
Petra (Espanha) — município das baleares, Espanha

Outros
PETRA — um dos aceleradores do laboratório DESY, Alemanha
Petra (banda) — banda de rock cristão, dos Estados Unidos
Petra Costa - cineasta brasileira

Ver também
Petrás — sítio arqueológico minoico no nordeste de Creta

Desambiguações de topônimos